Valleruela puede referirse a: 

 Valleruela de Pedraza, municipio de España; o
 Valleruela de Sepúlveda, municipio de España.